Regno Unito
 Reepham – parrocchia civile del Lincolnshire
 Reepham – paese del Norfolk